Dănulești se poate referi la:

 Dănulești, Buzău
 Dănulești, Hunedoara

Vezi și 
 Dănești (dezambiguizare)